Перша Ліга Туреччини 1971—1972  — 14-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Анкарагюджю взяв участь у Кубку володарів кубків 1972—1973 як володар Кубка Туреччини 1971—1972.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1971-1972
Туреччина
Туреччина
1971 у турецькому спорті
1972 у турецькому спорті